Falken kan syfta på:

 Falken (seriefigur), en science fictionfigur
 Falken, Uppland, en sjö i Stockholms län,
 CK Falken, en av Sveriges mest anrika och framgångsrika cykelklubbar
 LH-22 Baby Falken, ett svenskt segelflygplan konstruerat 1943
 Årtusendefalken, en rymdfarkost i Star Wars

Se även
 HMS Falken – flera olika svenska örlogsfartyg